Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Ботев (Бургас) и Спартак (Варна). Актуален шампион е Левски (София).

Класиране

Северна „Б“ РФГ 
.
 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана.

Източници 

 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1965/66
1965/66